Jesús María Hernández Rivas es un doctor en Medicina y Cirugía español especialista en investigación clínica en hematología y hemoterapia en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca y catedrático en la Universidad de Salamanca. .

Biografía académica 
Jesús María Hernández Rivas obtiene el grado de doctor por la Universidad de Salamanca en el año 1990 con la tesis Transformación blástica de síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos, realizada en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, siendo uno de los vocales Antonio López Borrasca

Investigación 
Jesús M. Hernández desarrolla su actividad clínica e investigadora en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca. Ha dirigido varias tesis doctorales.

Proyecto europeo Harmony 
Desde 2017 el Prof. Hernández Rivas coordina el Proyecto europeo HARMONY de la convocatoria Innovative Medicines Initiative, "H2020-JTI-IMI2" Big Data for Better Outcomes. Es codirector, junto a Guillermo Sanz Santillana, del Hospital Universitario La Fe de Valencia. El consorcio HARMONY es una Red de Excelencia Europea y está integrado por 53 instituciones europeas de reconocido prestigio internacional, e incluye grupos con dilatada experiencia multidisciplinar en el campo de Big Data. El propósito del Proyecto HARMONY es recopilar, conectar y analizar Big Data procedentes de estudios de secuenciación masiva, generando una gran base de datos. Ello incrementará el conocimiento sobre estas neoplasias hematológicas y permitirá definir con alta precisión los estándares pronósticos que serán utilizados por los profesionales que integran los sistemas sanitarios de la Unión Europea lo cual redundará en beneficio de los pacientes. El consorcio cuenta con la participación activa de todos los interlocutores implicados en las hemopatías malignas, incluyendo asociaciones de enfermos, agencias reguladoras, HTAs, y los hematólogos más notables en estas enfermedades. El proyecto se coordina desde el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

Secuenciación del Genoma de la leucemia linfática crónica 

El CIC Salamanca colaboró en el proyecto nacional de secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica -en el que han participado numerosas instituciones españolas y más de 60 investigadores e inscrito en el proyecto mundial del genoma del cáncer- con la participación directa de los investigadores Jesús San Miguel, Marcos González Díaz, Enrique de Álava y Jesús María Hernández Rivas, quienes son coautores, junto con numerosos científicos y especialistas, del artículo publicado en la revista Nature sobre el genoma de la LLC en 2011.

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 
Además el Prof. Hernández Rivas es miembro del Comité Ejecutivo Coordinador del Atlas de Genética y Citogenética en Oncología y Hematología, una colección de recursos en línea sobre cromosomas y genes relacionados con cáncer. El Atlas es un esfuerzo colectivo para poner a disposición de la comunidad médica y científica conocimientos básicos en genética del cáncer, proporcionando así una herramienta fundamental para la investigación. Entre los lectores del Atlas se encuentran médicos, investigadores y profesores universitarios, así como estudiantes de medicina y ciencias de la salud.

Publicaciones 
Algunas de las publicaciones de Jesús M. Hernández pueden consultarse en:
 Artículos de Jesús M. Hernández en PubMed.gov - http://www.ncbi.nlm.nih.gov
 Artículos de Jesús M. Hernández, en Nature.com search
 Whole-genome sequencing identifies recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia, Nature (2011) doi:10.1038/nature10113 5 de junio de 2011 Nature,
Publicaciones internacionales del Grupo de Hematología de Salamanca
Pueden consultar algunas de sus publicaciones en:
 Publicaciones Internacionales del Grupo de Hematología de Salamanca.

Véase también 

 Genoma de la leucemia linfática crónica
 Leucemia linfática crónica
 Síndrome mieloproliferativo crónico
 Leucemia mieloide crónica
 Leucemia neutrofílica crónica

 Mieloma múltiple
 Centro de Investigación del Cáncer
 Jesús San Miguel
 Marcos González Díaz
 Enrique de Álava
 Eugenio Santos

Referencias

Enlaces externos 
 Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca
Proyectos de investigación
 Proyectos financiados - Servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca
Noticias
 La participación de la USAL, clave para hallar el genoma de la leucemia, 8/6/2011, ABC
 Un centenar de pacientes de Salamanca colabora con el estudio del genoma de leucemia linfática crónica, 6/6/2011, 20 minutos, España
 Salamanca participa en el éxito científico que ayudará a los enfermos de leucemiam, 7/6/2011, El Norte de Castilla

Científicos de España del siglo XX
Hematólogos de España
Oncólogos de España
Médicos de España del siglo XX
Médicos de España del siglo XXI
Médicos de Castilla y León
Científicos de España del siglo XXI
Científicos de Castilla y León
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XX
Profesores de la Universidad de Salamanca